Um Marciano em Minha Cama é um filme brasileiro de 1981, com direção de Carlos Imperial.

Elenco
Ângelo Antônio
Hugo Bidet
Miguel Carrano
Amelin Fiani
Márcia Gastaldi
Eduardo Machado
Marta Moyano
Pato Preto
Fernando Reski
Titto Santos

Filmes do Brasil de 1981
Filmes dirigidos por Carlos Imperial
Filmes em língua portuguesa
Filmes de comédia do Brasil